Koirasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hundören (ö, lat 60,08, long 24,85), Nyland,  (3 ha)
4. Koirasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,16, long 26,65),  (0 ha)
5. Koirasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,43, long 25,52),  (0 ha)
7. Koirasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,38, long 26,70),  (0 ha)
8. Koirasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,76, long 26,49),  (0 ha)
9. Koirasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 26,77),  (2 ha)
10. Koirasaari (ö i Laukas, Kynsivesi),  (0 ha)
11. Koirasaari (ö i Hankasalmi, Kynsivesi, Särkipohja),  (0 ha)
12. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,27, long 28,16),  (11 ha)
13. Koirasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,17, long 29,31),  (1 ha)
14. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,61, long 28,18),  (1 ha)
15. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,35, long 27,98),  (0 ha)
17. Koirasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,02, long 30,81),  (0 ha)
18. Koirasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,93, long 30,99),  (0 ha)
21. Koirasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,94, long 23,78),  (0 ha)
23. Koirasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (2 ha)
24. Koirasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,06, long 27,85), 
25. Koirasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,30, long 28,41),  (13 ha)
26. Koirasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,95, long 27,65),  (0 ha)
28. Koirasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 27,31),  (4 ha)
29. Koirasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,80, long 27,52),  (1 ha)
31. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,91, long 27,66),  (0 ha)
32. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,24, long 26,68),  (2 ha)
33. Koirasaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari),  (0 ha)
34. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,62, long 26,67),  (1 ha)
35. Koirasaari (ö i Lappland, Rovaniemi), 
36. Koirasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,87, long 29,46),  (2 ha)
37. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,71, long 28,51),  (0 ha)
38. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,88, long 28,72),  (0 ha)
39. Koirasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,76, long 28,88),  (0 ha)
41. Koirasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,13, long 25,52),  (0 ha)
42. Koirasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,09, long 26,18),  (0 ha)
43. Koirasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (0 ha)
46. Koirasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,07, long 29,01),  (0 ha)
47. Koirasaari (ö i Petäjävesi, Maakeskinen), 
48. Koirasaari (ö i Petäjävesi, Karikkoselkä),  (1 ha)
50. Koirasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,33, long 27,77), 
52. Koirasaari (ö i insjön Saarentaanjärvi, Somero, Egentliga Finland),  (0 ha)
54. Koirasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,60),  (0 ha)
55. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,23, long 28,62),  (12 ha)
56. Koirasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,33, long 28,78),  (4 ha)
57. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,10, long 27,62),  (1 ha)
58. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,37, long 27,25),  (0 ha)
60. Koirasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,82, long 27,17),  (1 ha)
61. Koirasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,65, long 29,87), 
62. Koirasaari (ö i Kivijärvi, Aittonen),  (1 ha)
64. Koirasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,13, long 27,95),  (15 ha)
65. Koirasaari (ö i Kannonkoski, Vuosjärvi),  (1 ha)
66. Koirasaari (ö i Viitasaari, Keitele),  (1 ha)
67. Koirasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,34, long 28,57),  (0 ha)
68. Koirasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,13, long 24,43),  (0 ha)
69. Koirasaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (1 ha)
71. Koirasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,90, long 28,42),  (0 ha)
72. Koirasaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar